SsangYong Rexton W - повнопривідний позашляховик класу «K2». Світова прем'єра моделі відбулася на автосалоні в Пусані в травні 2012 року.

Опис 
Автомобіль пропонується на українському ринку виключно з дизельними п'ятициліндровими двигунами. Базовим мотором є 2,7-літровий турбоагрегат XDi (165 к.с. і 340 Нм). Автомобілі з цим двигуном в комплектаціях Reg і STD-1 задовольняються жорстко підключається передній віссю і нерозрізним заднім мостом, а в виконаннях DLX і DLX-1 машини отримують постійний повний привід. Коробки передач - п'ятиступінчаста механіка або пятідіапазонний автомат.

До переліку стандартного оснащення увійшли: клімат-контроль, функція доступу без ключа, електропривод вікон, бічні дзеркала, які складаються автоматично, Bluetooth сполучення та 16-дюймові литі диски коліс. Топова модель EX Auto отримала шкіряні сидіння з електроприводом та підігрівом та люк даху. Система супутникової навігації доступна лише як опція. За безпеку водія та пасажирів відповідають: фронтальні/бічні подушки, система контролю стійкості з активним захистом від перекидання, антиблокувальні гальма та система розподілу гальмівних зусиль

У 2017 в Україні розпочався продаж лімітованої версії SsangYong Rexton W Prestige.

Примітки 
.